Муйредах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Муйредах Болграх — мифический верховный король Ирландии
 Муйредах Тирех (IV в.) — легендарный верховный король Ирландии
 Муйредах Сните — король Лейнстера (430-е—440-е годы)
 Муйредах мак Эогайн — король Айлеха (ок. 465 — ок. 489)
 Муйредах Муйндерг — король Ульстера (ок. 465 — ок. 489)
 Муйредах Киллалский (V—VI вв.) — первый епископ Киллалы
 Муйредах Муллетан — король Коннахта (696—702)
 Муйредах мак Айнбкеллах — король Дал Риады (733—736)
 Муйредах мак Мурхадо — король Лейнстера (738—760)
 Муйредах мак Домнайлл Миди — король Миде (799—802)
 Муйредах мак Брайн — король Лейнстера (805—806 и 808—818)
 Муйредах мак Руадрах — король Лейнстера (818—829)
 Муйредах мак Эохада — король Ульстера (825—839)
 Муйредах мак Брайн — король Лейнстера (884—885)
 Мйредах мак Эохокайн — король Ульстера (893—895)
 Муйредах — англосаксонский элдормен (упоминается в 958—963)
 Муйредах Уа Флайтбертайг — король Коннахта (после 1117—1121)
 Муйредах мак Дубтайг — архиепископ Коннахта (1136—1150)